ADEOS puede referirse a:

 Adaptive Domain Environment Operating Systems, sistema de compartición de recursos en informática;
 Advanced Earth Observation Satellite, satélites artificiales japoneses.